

Codici 
 CUY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Cue (Australia)

Geografia 
 Cuy  – comune dell'Oise (Francia)
 Cuy  – comune dell'Yonne (Francia)
 Cuy-Saint-Fiacre  – comune della Senna Marittima (Francia)
 El Cuy  – città del Río Negro (Argentina)

Zoologia 

 Cuy – Specie di roditore che vive in Argentina e in Cile

Altro 
 Cuy  – Piatto tipico ecuatoriano